Lindekens ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Lindekens (bl 1944), niederländischer Fotograf 
 Jean Lindekens (* 1948), belgischer Radrennfahrer 
 Kathy Lindekens (* 1955), belgische Politikerin
 Simon Lindekens (1871–1937), belgischer Politiker